Рейносо-де-Серрато () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Серрато-Палентино. Занимает площадь 23,13 км². Население — 60 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 Otro foro de Reinoso de Cerrato
 Reinoso de Cerrato.

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии